

Persone
 Pesenti – famiglia di imprenditori italiani
 Alessandro Pesenti-Rossi (1942) – ex pilota automobilistico italiano di Formula 1
 Alfredo Pesenti (1941) – ex calciatore italiano
 Antonio Pesenti (1908-1968) – ciclista su strada italiano
 Antonio Pesenti (1910-1973) – economista e politico italiano
 Antonio Pesenti (1880-1967) – politico e imprenditore italiano
 Carlo Pesenti (1907-1984) – imprenditore, editore e ingegnere italiano
 Claudio Langes Pesenti (1960) – ex pilota automobilistico italiano
 Domenico Pesenti (1843-1918) –  pittore e antiquario italiano
 Francesco Pesenti, noto anche con lo pseudonimo il Sabbioneta  – pittore italiano
 Francesco Pesenti, meglio conosciuto come Franco Pesenti (1918-2008) – calciatore italiano
 Giuseppe Pesenti Gritti (1908-...) – militare italiano
 Guglielmo Pesenti (1933-2002) – pistard italiano
 Guido Pesenti - politico italiano
 Gustavo Pesenti (1878-1960) – generale italiano
 Martino Pesenti (1600-prima del 1648) – compositore, organista e clavicembalista italiano
 Matteo Pesenti (1976) – ex pallavolista italiano
 Michele Pesenti (1990) – pallanuotista italiano
 Michele Pesenti (1470 circa-1522 circa) – compositore e liutista italiano
 Paolo Antonio Pesenti (1666-1728) – presbitero italiano, vescovo eletto di Pescia
 Patrizia Pesenti (1958) – avvocata e politica svizzera
 Tayara Maria de Jesus Pesenti, conosciuta come Tayara (1982) – ex cestista brasiliana
 Vindizio Nodari Pesenti (1879-1961) – pittore e scultore italiano

Altro
 Palazzo Grumelli poi Pesenti – edificio di Bergamo